A Divisão de Acesso do Campeonato Paulista de Rugby de 2012 foi um torneio entre equipes de rugby union do estado de São Paulo do terceiro nível entre as divisões paulistas. O campeão acabou sendo o Urutu Rugby Clube, e o vice-campeão, o Paulistânia Rugby Clube, ambos da capital.

Equipes que participaram

Forma de disputa 
O Torneio foi disputado em 3 fases.

Na 1ª Fase as equipes foram divididas em 2 grupos com 3 equipes em cada grupo que jogaram entre si dentro do grupo em turno único. Após o término dos jogos da 1ª fase, foi feito um ranking geral de 1º a 6º colocados.

Na 2ª Fase as equipes foram divididas novamente em 2 grupos com 3 equipes conforme classificação da 1ª fase:
 Grupo 1: 1º / 3º / 5º colocados;
 Grupo 2: 2º / 4º / 6º colocados.
As equipes jogaram entre si nos grupos, em turno único, e após o término dos jogos da 2ª fase, foram classificadas em um ranking geral computando os pontos da 1ª e 2ª fases.

Na 3ª Fase a 1ª colocada e a 2ª colocada no ranking geral fizeram a final. As equipes 3ª colocada e a 4ª colocada no ranking geral disputaram a terceira posição e as equipes 5ª colocada e 6ª colocada no ranking geral disputaram a quinta colocação.

A rodada final, que contou com todas as disputas finais, ficou a mando da equipe com a melhor colocação no ranking geral.

2012
Rugby de 2012 no Brasil